La naranja mecánica puede referirse a:
 La naranja mecánica (título original: A Clockwork Orange), novela de Anthony Burgess, publicada en 1962. 
 La naranja mecánica (título original: A Clockwork Orange), película británica de ciencia ficción satírica, basada en la novela de Burgess, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1971.
 La naranja mecánica, sobrenombre que se da en ocasiones a la selección neerlandesa de fútbol desde 1974.